Мета може да се отнася за:
 Мета (Колумбия) – един от тридесет и двата департамента на Колумбия;
 Мета (Италия) – град в Италия;
 Мета (компания) – щатска многонационална холдингова компания.